Bjarne Riis – ex ciclista su strada, pistard e dirigente sportivo danese
 Emil Riis Jakobsen – calciatore danese
 Kristina Riis-Johannessen – sciatrice alpina norvegese
 Ulf Riis –  calciatore norvegese